St Nicholas kan syfta på följande platser:

 St Nicholas, Hertfordshire – en ort i Stevenage, Hertfordshire, England
 St Nicholas, Pembrokeshire – en by i Pencaer, Pembrokeshire, Wales
 St Nicholas, Vale of Glamorgan – en by i St. Nicholas and Bonvilston, Vale of Glamorgan, Wales
 St Nicholas South Elmham – en by i All Saints and St. Nicholas, South Elmham, East Suffolk, Suffolk, England
 St. Nicholas, Hurst – en civil parish i Wokingham, Berkshire, England
 St Nicholas-at-Wade – en ort och civil parish i Thanet, Kent, England